Plaats in Indonesië
 Sidakangen (Kalibening), een plaats in het bestuurlijke gebied Banjarnegara in de provincie Midden-Java
 Sidakangen (Kalimanah), een plaats in het bestuurlijke gebied Purbalingga in de provincie Midden-Java